Закарпа́тська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь регіону Закарпаття.

 Закарпатська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Закарпатська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Закарпатська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Закарпатська вулиця — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Закарпатська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Закарпатська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Закарпатська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Закарпатська вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці